łuszczak (Kuehneromyces) – rodzaj grzybów z rodziny Strophariaceae
 łuszczak  (Psora) – rodzaj grzybów z rodziny Psoraceae
 ptak z rodziny łuszczakowatych (Fringillidae)